Береза — прізвище українського походження. Носії:

Чоловіки 
 Береза Богдан Зіновійович (*1948) — український письменник та журналіст
 Береза Богдан Степанович (1948—2010) — український театральний режисер
 Береза Борислав Юхимович (*1974) — речник Правого сектора, народний депутат України VIII скликання
 Береза Василь (1754—1827/1835) — український художник
 Береза Василь Костянтинович (*1958) — спортсмен (веслування на каное)
 Береза Григорій Пантелеймонович (1922–1945) — повний кавалер ордена Слави
 Береза Григорій Юхимович (*1951) — спортсмен
 Береза Євген Якович (*1942) — співак (лірико-драматичний тенор), заслужений артист УРСР (1982)
 Береза Зиновій Іванович (*1933) — художник-кераміст
 Береза Іван Григорович (*1937) — доктор ветеринарних наук (1994), професор (1995)
 Береза Іван-Віталій Володимирович (1991—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Береза Микола Мечиславович (*1982) — актор, режисер, директор Львівського академічного театру імені Леся Курбаса
 Береза Микола Павлович (1953-2021) — український поет, журналіст
 Береза Мирон — канадський футболіст
 Береза Олександр Григорович (1971—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Береза Прокіп Петрович (1914–1991) — легкоатлет
 Береза Роман Віталійович (1988—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Береза Сергій Станіславович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Береза Юрій Миколайович (*1970) — український військовик, командир батальйону спеціального призначення «Дніпро-1» Національної гвардії України, народний депутат України VIII скликання.
 Береза Юрій Павлович (*1955) — український поет, прозаїк

Жінки 
 Береза Нінель Михайлівна (1944) — доктор медичних наук (1999), професор (2000)
 Береза Тамара Анатоліївна (1964, Рівне) — художник-кераміст

Українські прізвища